Cuvântul paradox se mai poate referi la:
 Paradox, o afirmație, un argument sau o situație autocontradictorie sau contraintuitivă. 
 Corel Paradox, sistem de management a unei baze de date realizată de compania Corel. 
 Faction Paradox, grup ficțional în „Universul Doctor Who”.
 Paradox Interactive, producător de video jocuri. 
 PARADOX (warez), este un tip de software relativ notoriu. 
 Paradox (album), album muzical al formației Steppenwolf. 
 Paradox, muzician Drum and bass. 
 Paradox theorem prover, sistem de demonstrare automată a teoremelor. 
 Paradox MUD, joc online de tip „fantasy”. 
 Paradox (fanzin), fanzin al cenaclului de literatură SF H.G. Wells Timisoara